Гюзельюрт:
 Гюзельюрт — город и район в провинции Аксарай (Турция).
 Гюзельюрт — турецкое название города на Кипре.